Pareto steht für:

 Pareto-Verteilung, eine von Vilfredo Pareto entwickelte Wahrscheinlichkeitsverteilung
 Paretoprinzip, auch Paretoeffekt oder 80/20-Regel
 Pareto-Optimierung, Pareto-Optimum, Pareto-Superiorität
 Verschobene Pareto-Verteilung
 Paretodiagramm
 Pareto (Piemont), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria

Pareto ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Pareto (1800–1865), italienischer Geologe und Staatsmann
 Paula Pareto (* 1986), argentinische Judoka
 Vilfredo Pareto (1848–1923), italienischer Ingenieur, Ökonom und Soziologe

Siehe auch:

 Residuum (Pareto)